Zornitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Zornitsa (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Chaskovo, 
 Zornitsa (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Sredets,